Мэрибел Иэркса Винсон-Оуэн (; , Уинчестер, штат Массачусетс, США — , Берг, Бельгия) — американская фигуристка и тренер. Она соревновалась в одиночном и парном катании. Как одиночница, она была девятикратной чемпионкой США и бронзовым призёром зимних Олимпийских игр 1932 года в Лейк-Плэсиде. Участница зимних Олимпийских игр 1936 года. Как парница она выиграла шесть национальных титулов: два с Торнтоном Кулиджем и четыре с Джорджем Хиллом.

Она была замужем за Гаем Оуэном (канадский фигурист, неоднократный чемпион Канады в устаревшей дисциплине — «соревнование четвёрок»), матерью Лоуренс Оуэн (чемпионка США 1961 года в одиночном катании) и Мэрибел Оуэн (чемпионка США 1961 года в парном катании).

Винсон-Оуэн делит с Мишель Кван рекорд по количеству титулов чемпионки США.

Биография

Начало карьеры 
Мэрибел Винсон была дочерью Томаса и Гертруды Винсон, живших в Винчестере штата Массачусетс. Оба её родителя были фигуристами, и Мэрибел с рождения стала почётным членом Кембриджского клуба фигуристов (). В девять лет она начала брать уроки у Вилли Фрика на катке Boston Arena. Она выиграла юниорский чемпионат США в 12 лет.

Будучи хорошей студенткой, она училась в Radcliffe College, пока занималась фигурным катанием. За десять лет между 1928 и 1937 годами Мэрибел Винсон каждый год, кроме 1934, становилась чемпионкой США в одиночном катании. В течение этого периода она также объединилась с Торнтоном Кулиджем, чтобы выиграть чемпионаты США 1928 и 1929 годов в парном катании. Затем в 1930 году её партнером стал Джордж Хилл и они выиграли ещё четыре чемпионата США (1933, 1935—1937).

На зимних Олимпийских играх 1932 года в Лейк-Плэсиде Мэрибел Винсон получила бронзовую медаль, уступив норвежской чемпионке Соне Хени и австрийской бегунье Фрици Бюргер. В то же время в 1930-х годах она стала первой женщиной — спортивным репортёром в газете New York Times. Следом за уходом из любительского спорта она вышла замуж за канадского фигуриста Гая Оуэна, с которым была в профессиональном турне ледовых ревю. Первоначально обосновавшись в Беркли штата Калифорния, после рождения двух своих дочерей, Мэрибел Оуэн (1940) и Лоуренс Оуэн (1944), она вернулась на каток в качестве тренера.

Тренерская карьера 
В 1952 году муж Мэрибел Винсон-Оуэн неожиданно умер, и 41-летней вдове пришлось растить маленьких дочерей в одиночку. Живя в родном Винчестере, она зарабатывала, преподавая фигурное катание на катках в районе Бостона. В её дочерях развилась любовь к фигурному катанию, и она стала тренировать их. Преподавая, Мэрибел Винсон-Оуэн подготовила Тенли Олбрайт к пяти титулам чемпионки США и затем к первой американской олимпийской золотой медали в женском фигурном катании. Она также учила Фрэнка Кэрролла, который сам стал одним из лучших американских тренеров и подготовил Мишель Кван к её многочисленным мировым и национальным титулам и Эвана Лайсачека к олимпийской золотой медали.

За свою жизнь Винсон-Оуэн стала автором нескольких книг по спорту:
 Primer of Figure Skating — McGraw-Hill/Whittlesey House (1938)
 Advanced Figure Skating — McGraw-Hill/Whittlesey House (1940)
 The Fun of Figure Skating — Harper & Brothers (1960)

В 1961 году её дочь и тёзка Мэрибел выиграла чемпионат США в парном катании с партнёром Дадли Ричардсом. Эти соревнования впервые транслировались по телевидению. На том же самом чемпионате её младшая дочь, 16-летняя Лоуренс, завоевала титул в женском одиночном катании и, благодаря телевизионной передаче, семья Оуэн мгновенно стала знаменитой.

Авиакатастрофа 
В качестве тренера, Мэрибел Винсон-Оуэн была частью американской команды, собранной для участия в чемпионате мира 1961 года в Праге, столице Чехословакии. Со своими дочерьми, выигравшими национальный чемпионат, они были в американской сборной, севшей на самолёт рейса 548 авиакомпании «Sabena» в международном аэропорту имени Дж. Кеннеди в Нью-Йорке, отправлявшемся в Прагу. Ночной рейс имел предусмотренную остановку в Брюсселе, и по прибытии утром 15 февраля 1961 года капитан прервал снижение и пошёл на второй круг, чтобы приземлиться на другой полосе. Самолет «Боинг 707» больше уже не вернулся в аэропорт, вместо этого он упал в лесистой местности возле села Берг, забрав жизни 72 пассажиров и экипажа, а также фермера, работавшего на своём поле. 18 членов американской сборной по фигурному катанию, а также 16 их родственников, друзей и тренеров, оказались среди погибших.

Последствия 
Чемпионат мира 1961 года в Праге был отменён. Останки Мэрибел Винсон-Оуэн и её дочерей были доставлены домой для погребения в Story Chapel Columbarium кладбища Mount Auburn Cemetery в Кембридже.

В 1976 году Мэрибел Винсон-Оуэн была посмертно введена в Зал Славы фигурного катания США и повторно в 1994 году в парной категории с Джорджем Хиллом. В 2002 году она была избрана в Зал Славы мирового фигурного катания. В 2011 году в американский Зал Славы введены её дочери: Лоуренс и Мэрибел.

Школа в Винчестере, в которой училась Мэрибел Винсон-Оуэн, была названа в её честь.

Спортивные достижения

Одиночное катание

Парное катание 
(с Хиллом)

(с Кулиджем)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1936 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1936 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 

 
 Sports-reference profile 
 

Фигуристы США
Тренеры по фигурному катанию США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1932 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1936 года
Погибшие в авиакатастрофах в Бельгии